Апросьево — название населённых пунктов в России:

 Апросьево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Апросьево — деревня в Псковском районе Псковской области.